«Нафком» () — украинский футбольный клуб из города Бровары Киевской области. Выступал во Второй лиге Украины. Перед началом сезона 2009/10 команда снялась с соревнований до их начала в связи с тем, что Федерация футбола Украины не выдала ей аттестат на право участия в соревнованиях профессиональных команд

Интересные факты 
В марте 2009 года было сообщено что Александр Кравчук (сын Леонида Кравчука) продал «Нафком» за 1 гривну.

Прежние названия 
 до 2001: «Академия» (Ирпень)
 2001—2004: «Нафком-Академия» (Ирпень)
 2004—2009: «Нафком» (Бровары)

Статистика выступлений 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Поз
! И
! В
! Н
! П
! З
! П
! О
!Кубок Украины
|-
|align=center|2001/02
| rowspan="2" align="center" |Вторая лига
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|34
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|50
|align=center|23
|align=center|63
|align=center|—
|-
|align=center|2002/03
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|69
|align=center|20
|align=center|67
|align=center|1/8
|-
|align=center|2003/04
|align=center|Первая лига
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|35
|align=center|43
|align=center|38
|align=center|1/16
|-
|align=center|2004/05
|align=center|Первая лига
|align=center|16
|align=center|34
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|15
|align=center|26
|align=center|38
|align=center|37
|align=center|1/16
|-
|align=center|2005/06
| rowspan="4" align="center" |Вторая лига
|align=center|4
|align=center|24
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|28
|align=center|18
|align=center|42
|align=center|1/32
|-
|align=center|2006/07
|align=center|6
|align=center|28
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|40
|align=center|30
|align=center|46
|align=center|1/32
|-
|align=center|2007/08
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|15
|align=center|33
|align=center|46
|align=center|29
|align=center|1/32
|-
|align=center|2008/09
|align=center|5
|align=center|32
|align=center|16
|align=center|4
|align=center|12
|align=center|45
|align=center|33
|align=center|52
|align=center|1/64
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 Неофициальный сайт
 История клуба

Бровары
Футбольные клубы Киевской области